1P steht für:

 1P/Halley, ein Komet
 Seat Leon II Typ 1P, ein Kompaktwagen des spanischen Automobilherstellers Seat
 Worldspan (CRS), IATA-Code der US-amerikanischen Fluggesellschaft

1P